Pech und Schwefel steht für:
 Polizeiruf 110: Pech und Schwefel, ARD-Krimiepisode von Klaus Krämer 
 Wie Pech und Schwefel, ZDF-Familienserie von Barbara Engelke (1994–1997)
 Zwei wie Pech und Schwefel, spanisch-italienische Komödie (1974) von Marcello Fondato
 Pech & Schwefel (Lied), Lied von Finch und Matthias Reim (2023)